Penance steht für:
 Sühne (Fernsehserie), englischer Titel der japanischen Fernsehserie Sühne aus dem Jahr 2012
 Penance Pass, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika